Paso Ancho bezeichnet:

 Paso Ancho (Livingston-Insel), Gebirgspass auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Paso Ancho (Tuzantla), Ort im mexikanischen Bundesstaat Michoacán
 Paso Ancho (Tzitzio), Ort im mexikanischen Bundesstaat Michoacán
 Paso Ancho (San Bartolomé Loxicha), Ort im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca
 Paso Ancho (Santa María Huatulco), Ort im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca